Ледренгем () је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Север која припада префектури Денкерк.

Демографија

Види још 
 Списак општина у департману Север
 Списак насељених места у Француској: L

Референце

Спољашње везе